Orlando furioso steht für:

 Italienischer Originaltitel des Versepos Der rasende Roland von Ludovico Ariosto (1516)
 Orlando furioso (Ristori), Oper von Giovanni Alberto Ristori (1713)
 Orlando furioso (Vivaldi, 1714), Oper von Antonio Vivaldi auf Basis von Ristoris Oper (1714)
 Orlando furioso (Vivaldi, 1727), Oper von Antonio Vivaldi (1727)